La Coupe de Turquie est une compétition de football organisée par la Fédération de Turquie de football depuis 1962.

Cette coupe prend d'abord le nom de Coupe de Turquie, avant d'être renommée lors de la saison 1980-1981 en Coupe de la Fédération puis durant la saison 2005-2006 en Coupe de Turquie Fortis. Après l'achat pour les saisons 2009-2010 et 2010-2011 des droits de retransmission des matchs de la Coupe de Turquie par la chaîne de télévision nationale TRT, le nom de la coupe devient Coupe de Turquie Ziraat, Ziraat étant l'une des banques nationales de Turquie.

Depuis 1963, quinze équipes différentes ont remporté la Coupe de Turquie. Le club le plus titré est le Galatasaray SK avec dix-huit victoires.

Histoire

Palmarès

Bilan

Notes et références